Mistrzostwa Świata w Snookerze 1990 (ang. 1990 Embassy World Snooker Championship) – ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1989/1990, rozegrany w dniach 13-29 kwietnia 1990 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Obrońca tytułu, Anglik Steve Davis przegrał w meczu półfinałowym z Anglikiem Jimmym White'em 14-16.

Mistrzostwa wygrał Szkot Stephen Hendry, który w finale pokonał Anglika Jimmy'ego White'a 18–12, stając się tym samym najmłodszym snookerowym mistrzem świata (Hendry miał wtedy 21 lat).

Nagrody 

 Zwycięzca: £120 000
 II miejsce: £72 000
 Półfinalista: £36 000
 Ćwierćfinalista: £18 000
 Ostatnia 16: £9 000
 Ostatnia 32: £5 000

 Najwyższy break kwalifikacji: £3 000
 Najwyższy break fazy telewizyjnej: £12 000

Wydarzenia związane z turniejem 
 Po raz pierwszy od mistrzostw świata w 1983 roku Steve Davis nie wywalczył sobie miejsca w meczu finałowym.
 Podczas tego turnieju padło 18 breaków stupunktowych.
 Najwyższy break turnieju, autorstwa Johna Parrotta wyniósł 140 punktów.
 Mistrzostwa wygrał Szkot Stephen Hendry, który w finale pokonał Anglika Jimmy'ego White'a 18–12, stając się tym samym w wieku 21 lat najmłodszym snookerowym mistrzem świata.

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1990 w sporcie
1990 w Wielkiej Brytanii